Праздники Республики Корея могут принадлежать к одной из трёх категорий:
 Государственные праздники ()
 Дни подъёма государственного флага ()
 Государственные выходные ()

Эти категории имеют различный правовой статус. Все государственные праздники также являются днями подъёма государственного флага.

Примечания 

 
Корея Южная
Культура Кореи